Meelmot kan verwijzen naar de volgende soorten nachtvlinders:
Grote meelmot
Grauwe meelmot
Indische meelmot